Kelly Hrudey (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie
Kelly Hrudey a commencé sa carrière dans la LNH avec les Islanders de New York au début des années 80, il était l'adjoint de Billy Smith. Il a poursuivi sa carrière avec les Kings de Los Angeles, il a mené son équipe jusqu'en finale de la Coupe Stanley en 1993 avant d'être vaincu en cinq parties contre les Canadiens de Montréal. Il termina sa carrière avec les Sharks de San Jose à la fin des années 90. Au cours de sa retraite de la LNH, Hrudey est commentateur et analyste des matchs de hockey de l'émission Hockey Night in Canada du réseau CBC.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|  1978-1979  ||  Tigers de Medicine Hat  ||  LHOu
|  57  ||  12  ||  34  ||  7  ||    ||  318  ||  6,17  ||  || 0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||    || 
|-
|  1979-1980  ||  Tigers de Medicine Hat  ||  LHOu
|  57  ||  25  ||  23  ||  4  ||    ||  212  ||  4,17  || 89,9 ||  1  ||  ||  13  ||  6  ||  6  ||  -  ||  -  ||  4,51  ||   ||  -  || 
|-
|  1980-1981  ||  Tigers de Medicine Hat  ||  LHOu
|  55  ||  32  ||  19  ||  1  ||    ||  200  ||  3,97  || 89,5 ||  4  ||  ||  4  ||  1  ||  3  ||  -  ||  -  ||  4,18  ||   ||  -  || 
|-
|  1981-1982  ||  Checkers d'Indianapolis  ||  LCH
|  51  ||  27  ||  19  ||  4  ||  3033  ||  149  ||  2,95  || 90 ||  1  ||  ||  13  ||  11  ||  2  ||  -  ||  -  ||  2,42  ||   ||  1  || 
|-
|  1982-1983  ||  Checkers d'Indianapolis  ||  LCH
|  47  ||  26  ||  17  ||  1  ||    ||  139  ||  3,04  || 89,4 ||  2  ||  ||  10  ||  7  ||  3  ||  -  ||  -  ||  2.64  ||   ||  -   || 
|-
|  1983-1984  ||  Checkers d'Indianapolis  ||  LCH
|  6  ||  3  ||  2  ||  1  ||  370  ||  21  ||  3,40  ||  ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||    || 
|-
|  1983-1984  ||  Islanders de New York  ||  LNH
|  12  ||  7  ||  2  ||  0  ||  535  ||  28  ||  3,14  || 90,3 ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||     || 
|-
|  1984-1985  ||  Islanders de New York  ||  LNH
|  41  ||  19  ||  17  ||  3  ||    ||  141  ||  3,62  || 88,6 ||  2  ||  ||  5  ||  1  ||  3  ||  -  ||  -  ||  1,71  || 94,6 ||  -  || 
|-
|  1985-1986  ||  Islanders de New York  ||  LNH
|  45  ||  19  ||  15  ||  8  ||    ||  137  ||  3,21  || 90,6 ||  1  ||  ||  2  ||  0  ||  2  ||  -  ||  -  ||  3,00  || 89,8 ||  -  || 
|-
|  1986-1987  ||  Islanders de New York  ||  LNH
|  46  ||  21  ||  15  ||  7  ||    ||  145  ||  3,30  || 88,1 ||  0  ||  ||  14  ||  7  ||  7  ||  -  ||  -  ||  2,71  || 91,8 ||  -  || 
|-
|  1987-1988  ||  Islanders de New York  ||  LNH
|  47  ||  22  ||  17  ||  5  ||    ||  153  ||  3,34  || 89,6 ||  3  ||  ||  6  ||  2  ||  4  ||  -  ||  -  ||  3,62  || 85,1 ||  -  || 
|-
|  1988-1989  ||  Islanders de New York  ||  LNH
|  50  ||  18  ||  24  ||  3  ||    ||  183  ||  3,92  || 87,4 ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||    || 
|-
|  1988-1989 || Kings de Los Angeles  || LNH 
|  16  ||  10  ||  4  ||  2  ||  974  ||  47  ||  2,90  || 90,4 ||  1  ||  ||  10  ||  4  ||  6  ||  -  ||  -  ||  3,71  || 88,1 ||  -  || 
|-
|  1989-1990  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  52  ||  22  ||  21  ||  6  ||    ||  194  ||  4,07  || 87,3 ||  2  ||  ||  9  ||  4  ||  4  ||  -  ||  -  ||  3,62  || 85,3 ||  -  || 
|-
|  1990-1991  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  47  ||  26  ||  13  ||  6  ||    ||  132  ||  2,90  || 90 ||  3  ||  ||  12  ||  6  ||  6  ||  -  ||  -  ||  2,78  || 90,3 ||  -  || 
|-
|  1991-1992  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  60  ||  27  ||  17  ||  13  ||    ||  197  ||  3,37  || 89,7 ||  1  ||  ||  6  ||  2  ||  4  ||  -  ||  -  ||  3,72  || 87,7 ||  -  || 
|-
|  1992-1993  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  50  ||  18  ||  21  ||  6  ||    ||  175  ||  3,86  || 89,7 ||  2  ||  ||  20  ||  10  ||  10  ||  -  ||  -  ||  3,52  || 88,7 ||  -  || 
|-
|  1993-1994  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  64  ||  22  ||  31  ||  7  ||    ||  228  ||  3,68  || 89,7 ||  1  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||    || 
|-
|  1994-1995  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  25  ||  14  ||  13  ||  5  ||    ||  99  ||  3,14  || 91 ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||    || 
|-
|  1995-1996  ||  Roadrunners de Phoenix ||  LIH
|  1  ||  0  ||  1  ||  0  ||  50  ||  5  ||  5,95  || 82,8 ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||   ||    || 
|-
|  1995-1996  ||  Kings de Los Angeles  ||  LNH
|  36  ||  7  ||  15  ||  10  ||    ||  113  ||  3,26  || 90,7 ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    || 
|-
|  1996-1997  ||  Sharks de San José  ||  LNH
|  48  ||  16  ||  24  ||  5  ||    ||  140  ||  3,19  || 88,9 ||  0  ||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    || 
|-
|  1997-1998  ||  Sharks de San José ||  LNH
|  28 || 4 || 16 || 2 ||    ||  62  ||  2,74  || 89,7 ||  1  ||  ||  1  ||  0  ||  0  ||  -  ||  -  ||  3,00  || 83,3 ||  -  || 

| 677 || 271 || 265 || 88 ||  ||  || 3,42 || -  || 17|| || 85 || 36 || 46 ||  || 283 || 3,29 || 89,1 || 1 ||

Références 

Naissance en janvier 1961
Naissance à Edmonton
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Checkers d'Indianapolis
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Sharks de San José
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL